Maureen Connolly e Nell Hall Hopman hanno battuto in finale Maud Galtier e Suzanne Schmitt 7-5, 4-6, 6-0.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1954